Robert Burnham ml. (1931. – 1993.), američki astronom, autor popularne knjige Burnham's Celestial Handbook
 Bo Burnham (Robert Pickering Burnham, r. 1990.), američki komičar i pjevač
 Robert Francis Burnham (1913. – 1969.), general ratnog zrakoplovstva SAD
 Robert Burnham Renwick, 1. baron Renwick, engleski industrijalac (elektroopskrba), državni službenik u ratnom zrakoplovstvu u Drugome svjetskom ratu